Сергиевский — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С 18 апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
История этих мест относится к концу 19-го века. Здесь находилось два хутора - Тарховский и Мордовский. Рядом с ними - в начала XX века возник третий - "Бендеровский (земля была куплена у помещика Бендера). До начала советского периода - в этих краях не было ни школ, ни больниц. Лишь в 1913 году, в селе Синенькие была открыта начальная школа. В годы революции все три хутора были отнесены к Синеньскому сельскому совету. В годы гражданской войны мимо поселений проходила 10-я часть Красной Армии на разгром Деникина. В 1926 году жители этих хуторов собрали деньги и купил дом под первую в селе школу. В 1938 году открыли здание семилетней школы.

В годы коллективизации в этих местах создана бригада синеньского колхоза. В 1935 году на правом берегу было основано отделение совхоза "8 марта". Совхоз занимался полеводством и животноводством и просуществовал до 1941 года. Совхоз расформировали, а на его месте основали колонию. В 1941-42 году на территории поселка располагалась зенитная точка. Она служила для охраны подступа к Саратову от фашистских захватчиков. Совхоз "Сергиевский" образовался 1 июня 1953 года и изначально служил как овощеводческое хозяйство. Началось строительство поселка.

В 1965 году началось строительство Сергиевской средней школы. В 1967 году её открыли для учащихся.

В 1966 году совхоз "Сергиевский" отличился высоким урожаем - и считался одним из лучших в районе. В 1990-е годы дела совхоза пришли в колоссальный упадок.

Физико-географическая характеристика 
Расположен посёлок на юге Саратовского района, в живописной местности, на правом берегу реки Горючка. Рядом с поселком проходит трасса на Волгоград и железная дорога со станцией с одноименным названием "Сергиевский". Расстояние до областного центра составляет 34 км. С административным центром региона посёлок связан автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение. 

Климат
Климат в посёлке умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Сергиевском — 5,7 °C. Среднегодовая норма осадков — 432 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 23 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 46 мм.

Уличная сеть

В Сергиевском расположена двадцать одна улица. Также к населённому пункту относятся территории трёх садовых некоммерческих товарищества и одного сельскохозяйственного предприятия.

Население 

На 1 января 2020 года в селе проживали 1384 человек. 

По национальному составу население отмечается:

Инфраструктура 
На территории населённого пункта свою деятельность осуществляют: 
 общеобразовательная школа,
 детский сад "Колосок",
 дом культуры, 
 филиал Детской школы искусств №1, 
 библиотека, книжный фонд которой составляет 1694 экземпляра, оформлена подписка на 26 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 500 человек;
 врачебная амбулатория.

В посёлке работают пять предприятий розничной торговли, одно почтовое отделение, одно кафе-бар и аптека. Населённый пункт газифицирован, имеется центральный водопровод и две водонасосные станции, одна котельная.

Вблизи посёлка Сергиевский свою работу ведёт сельскохозяйственное предприятие. Занимаются возделыванием земельных угодий, растениеводством.

Достопримечательности 
 На территории населённого пункта установлен у школы памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. 
 Храм преподобного Сергия Радонежского посёлка Сергиевский Саратовского района. 13 июля 2014 года совершён чин освещения.
 Пирамида с орлом - архитектурная форма. Неподалеку есть еще скульптура "Гнездо аистов".

Транспорт 
В Сергиевский можно добраться на автобусе, который следует в сторону Камышина и Волгограда. Остановка на трассе Р228.

Электропоезд от Саратова и до Саратова останавливается на станции "44 км".

Пригородное сообщение по станции "44 км"

Люди, связанные с посёлком 
В посёлке проживает:
 Александрова Вера Александровна — народный учитель СССР.
 Володина Нина Васильевна — заслуженный учитель Российской Федерации.

Фотогалерея

Посёлок на фотографиях

Достопримечательности посёлка

См. также 
 География Саратовской области
 Широкий Буерак
 Синенькие

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки  
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района